Lucien Démanet (1874-1943), gymnaste artistique français ;
 Victor Demanet (1895-1964), un sculpteur et médailleur français.

Autres 
 (3390) Demanet, un astéroïde ;
 Maison Demanet, un immeuble de style éclectique d'Outremeuse.